O sobrenome  Jereissati, de origem árabe, pode referir-se a:

Carlos Jereissati (1916-1963) - comerciante, empresário e político brasileiro, deputado federal e senador pelo Ceará.
Tasso Jereissati (1948-) - empresário e político brasileiro, deputado federal, senador e governador do Ceará.
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - empresário cearense, radicado em São Paulo.
Carlos Jereissati Filho - empresário, filho do empresário Carlos Francisco Jereissati.
Jereissati Participações S.A. - Holding presidida pelo empresário cearense Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, radicado em São Paulo.
Conjunto Jereissati - Distrito de Pacatuba e Maracanaú.

Desambiguação
Famílias do Brasil